Era eller ERA kan syfta på:

 Era – den näst största tidsenheten inom den geologiska tidsskalan
 Era (musikgrupp) – ett musikprojekt av den franska musikern Eric Lévi
 Era (album) –  debutalbumet från musikprojektet med samma namn skapat av Eric Levi
 ERA Real Estate – en mäklarkoncern som finns i 51 länder
 Era (radiokanal) – grekisk radiokanal
 Era Sport – grekisk radiokanal
 ERA (tidskrift) – Elektricitetens Rationella Användning (ISSN 0013-9939) var en facktidskrift för elbranschen 1928–2017
 ERA – en brittisk tillverkare av tävlingsbilar 1933–1954, se English Racing Automobiles
 ERA – en statistisk kategori i baseboll, se Earned run average
 Europeiska rättsakademin (Europäische Rechtsakademie, ERA), en internationell utbildningsakademi inom juridik i Trier
 Equal Rights Amendment, ett föreslaget tillägg till USA:s konstitution
 ERA - European Union Agency for Railways

Personer 
Era Istrefi (1994–), kosovoalbansk sångerska
Era Rusi (1985–), albansk sångerska